Норма Эдит Эррера Исунса () (24 мая 1942, Мехико, Мексика) — мексиканская актриса театра и кино и певица, выступающая с благотворительными концертами для инвалидов в дуэте с актёром и гитаристом Рикардо Вера.

Биография 
Родилась 24 мая 1942 года в Мехико. В мексиканском кинематографе дебютировала в 1967 году и с тех пор снялась в 64 работах в кино и телесериалах. Также является певицей, выступающая как с сольными концертами, так и с благотворительными для инвалидов под душевную игру на гитаре актёра и музыканта Рикардо Вера. Норма Эррера выпустила ряд музыкальных сборников на дисках.

Личная жизнь 
Норма Эррера вышла замуж за режиссёра Рауля Арайса. В этом браке родилось двое детей — Армандо и Рауль Арайса-младший, однако личная жизнь не сложилась, супруги развелись.

Фильмография

Теленовеллы 
 Просто Мария (2015-2016) ..... Doña Carmina 
 Mi corazón es tuyo (2014-2015) ..... Soledad Fuentes
 Amor bravío (2012) ..... Rocío Mendiola de Albarrán
 Una familia con suerte (2011-2012) ..... Rebeca Garza de Treviño
 Mar de amor (2009-2010) ..... Maestra Violeta
 Un gancho al corazón (2008-2009) ..... Alicia Rosales
 Barrera de amor (2005-2006) ..... Remedios Gómez
 Cómplices al rescate (2002) ..... Doña Pura
 Личико ангела (2000-2001) ..... Paulina de Valle
 Tres mujeres (1999-2000) ..... Greta Saraldi de Uriarte-Minski
 Huracán (1997-1998) ..... Alfonsina Taviani de Robles
 Хозяйка (1995) ..... Berenice Villarreal Vda. de Castro
 Yesenia (1987) .... Marisela
 Cicatrices del alma (1986) .... Elvira
 El maleficio (1983) .... Nora
 Право на рождение (1981) .... María
 Cancionera (1980) .... Norma
 Muñeca rota (1978) .... Gladys
 El milagro de vivir (1975) .... Leonora Argentelli 
 Los que ayudan a Dios (1973) .... Alicia Castro
 El carruaje (1972) .... Sofía / Ángela 
 Las gemelas (1972) .... Susana
 La Constitución (1970) .... Elisa Acuña Rossetti 
 La cruz de Marisa Cruces (1970) .... Mónica
 La sonrisa del diablo (1970) .... Laura
 Más allá de la muerte (1969) .... Hildegard
 En busca del paraíso (1968) 
 Pasión gitana (1968) 
 Deborah (1967) .... Alicia 
 Un grito en la oscuridad (1965)

Многосезонные ситкомы 
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985-2007)

Художественные фильмы 
Los Temerarios (1993)
Modelo Antiguo (1992)
El Fiscal de hierro 3 (1992)
Hacer el amor con otro (1991)
Esa mujer me vuelve loco (1991)
El Fiscal de hierro 2 La Venganza de Ramona (1990)
Tormenta de acero (1990)
Pablo Metralla (1990)
Emboscada (1990)
Atrapados (1990)
Calles sangrientas (1990)
El Fiscal de Hierro (1989)
El judas de la frontera (1989)
Al margen de la ley (1989)
Los camaroneros (1988)
Con el odio en la piel (1988)
Pero sigo siendo el rey (1988)
Fuga al destino (1987)
El sinvergüenza (1984)
Allá en el rancho de las flores (1983)
Los ojos de un niño (1982)
La India blanca (1982)
Fuego en el mar (1981) - Gloria Ortega
Noche de juerga (1981)
El Cara parchada (1980)
Патрульный 777 (1978) - Parturienta
Cascabel (1977)
El terrón de azúcar (1969)
El jinete enmascarado (1961)

Награды и премии

Choca de Oro

Premios TVyNovelas

Premios Bravo

Premios ACE

Premios La Maravilla

Premios Ariel

Прмимечания

Ссылки 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Певцы и певицы по алфавиту
Актрисы Мексики
Певцы и певицы Мексики
Лауреаты премии ACE
Лауреаты премии «Ариэль» за лучшую женскую роль
Лауреаты премии Bravo
Лауреаты премии Choca de Oro
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Певцы и певицы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)